Stati Uniti d'America
 Algona – città della Contea di Kossuth, Iowa
 Algona – città della Contea di King, Washington